Thorberg steht für:
 Peter von Thorberg (1321–1400), Ritter und Vogt
 Schloss Thorberg, Gefängnis in Krauchtal, Kanton Bern
 Thorberg (Film), schweizerischer Dokumentarfilm von Dieter Fahrer aus dem Jahr 2012 

Siehe auch:
 Torberg